Джозеф Даниэл Унвин — английский этнолог и социальный антрополог, работал в Оксфордском университете и Кембриджском университете.

Вклад в антропологию 
В книге Секс и Культура (1934), Унвин изучил 80 примитивных племён и 6 известных цивилизаций на протяжении 5000 лет истории и обнаружил положительную взаимосвязь между культурным достижением людей и сексуальной воздержанностью, которую они соблюдали.
Олдос Хаксли писал:Выводы Унвина, которые основаны на огромном богатстве тщательно просеянных доказательств, могут быть резюмированы следующим образом. Все человеческие общества находятся в одном из шести культурных условий: зоистические, манистические, деистические, рационалистические, экспансивные, продуктивные. Из этих обществ зоистические демонстрируют наименьший объём мысленной и социальной энергии, продуктивные — наибольший. Исследования показывают, что общества, обладающие наименьшим количеством энергии, это те, в которых не прививается добрачное целомудрие и где существуют наибольшие возможности для внебрачных сексуальных связей. Культурное состояние общества растёт прямо пропорционально тому, в какой степени оно ограничивает добрачные и послебрачные сексуальные возможности.Согласно Джозефу Унвину, после того, как нация становится процветающей, она становится все более либеральной в отношении сексуальной морали и, как следствие, теряет единство, импульс и цель. Эффект, как говорит автор, является необратимым: вся человеческая история не содержит ни одного примера общества, ставшего цивилизованным, если оно не было абсолютно моногамным, не существует и ни одного примера общества, сохранившего свою культуру после того, как оно приняло менее строгие обычаи.

Джозеф Унвин также полагал, что равенство женщин и мужчин является необходимостью для достижения абсолютной моногамии:Сложно выразить какое-либо мнение с абсолютной уверенностью, но, в конце своей работы, мне, когда я оборачиваю взор назад во времени, кажется, что неравная судьба женщин, а не обязательное воздержание является причиной падения абсолютной моногамии. Ещё ни одно общество не преуспело в регуляции межполовых отношений таким образом, чтобы сексуальные возможности оставались минимальными на протяжении большого периода времени. Вывод, который я вывожу из свидетельств истории заключается в том, что для достижения такого результата женщины и мужчины сначала должны быть поставлены на ступень полного легального равенства.«Если… …бодрое общество желает удерживать свою продуктивную энергию в течение долгого времени, и даже всегда, оно должно воссоздать себя, я думаю, сначала поставив мужчин и женщин на уровень абсолютного законного равенства, и потом изменив свою экономическую и социальную форму таким образом, чтобы сделать возможным для сексуальных возможностей оставаться на минимуме продолжительное количество времени, и даже навсегда. В таком случае общество будет направлено в сторону Культурного Прогресса. Его унаследованные традиции будут беспрестанно обогащаться. Оно достигнет более высокой культуры, чем когда-либо было достигнуто. Путём человеческой энтропии его традиция будет дополнена и усовершенствована в такое состояние, которое превосходит наше сегодняшнее понимание.»

См. также 
 Бронислав Малиновский
 Питирим Сорокин
 Зигмунд Фрейд

Работы 
 Сексуальные Регуляции и Поведение Человека. Лондон: Уильямс и Norgate ltd. 1933.
 Секс и Культура. Лондон: Издательство Оксфордского Университета, 1934.
 Скандал Лишения Свободы за Долги. Лондон: Симпкин Маршалл Ограниченное издание, 1935.
 Сексуальные Регуляции и Культурное Поведение. Лондон: Издательство Оксфордского Университета, 1935.
 Сексуальная Совместимость в Браке. Нью-Йорк: Ренсселер, 1939.
 Hopousia: Или Сексуальные и Экономические Основы Нового Общества, и введение Олдоса Хаксли. Нью-Йорк: Oscar Piest, 1940.
 Наши Экономические Проблемы и Их Решение (Выписка из «Hopousia».) Лондон: Джордж Аллен & Унвин, Лтд. 1944.

Избранные статьи 
 "Моногамия как условие социальной энергии, " журнал Хибберт, вып. XXV, 1927.
 «Классификационная Система Отношений» Человек, Объём. ХХІХ, сентября., 1929.
 «Родство» Человек, Т. ХХХ, апр. 1930.
 «Ответ Доктору Моранту по „культурной антропологии и статистике“,» Человек, Объём. XXXV, марта., 1935.

Другие 
 Темное восхищение: Сексуальная Жизнь Африканских Негров, с предисловием Д. Д. Унвин. Нью-Йорк: Уолден Издание, 1939.

Примечания

Для дальнейшего чтения 
 Боггс, Келли (2009). «Сексуальная анархия: Конец Америки», Пешеходный переход.
 Беркет, Боб (2014). "О цивилизации и сексе, " Ethika «политика».
 Крэйвен, Майкл С. (2008). «В защиту брака», Часть II, Часть III, пешеходный переход.
 Ферт, Раймонд (1936). «Секс и Культура», Африка, вып. 9, № 1, с. 126—129.
 Морант, Г. М. (1935). "Культурная антропология и статистика; односторонний отзыв о «Сексе и культуре», Человек, Объём. 35, с. 34-39.
 Витальяно, Эд (2012). «Моральный героизм и спасение культуры», АФА журнал.
 Янси, Филипп (1994). «Потерянное учение о сексе», Христианство Сегодня.

Ссылки 
 Некролог
 
 Произведения Д. Д. Унвина, на Хатхи Траст
 Унвин, Дзозеф Даниэл
 Секс и Культура

Родившиеся в 1895 году
Умершие в 1936 году
Учёные Кембриджского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Антропологи Великобритании
Этнологи Великобритании
Награждённые Военным крестом (Великобритания)